Balanerpeton est un  genre éteint de temnospondyles ayant vécu il y a un peu plus de  d'années, au début du Carbonifère, dont la seule espèce référencée est Balanerpeton woodi.

Systématique 
Le genre Balanerpeton et l'espèce Balanerpeton woodi ont été créés en 1994 par  et .

Découverte 
Il fut découvert dans le gisement écossais d'. Une trentaine d'individus fossilisés furent retrouvés lovés sur eux-mêmes à l'intérieur d'un tronc creux fossile de lycophyte. Les paléontologues supposèrent que les animaux avaient été emportés par une coulée de boue et qu'il s'étaient retrouvés dans cette souche d'arbre en essayant d'en réchapper. Ils furent cependant engloutis à l'intérieur.

Description et paléoécologie 
Balanerpeton woodi mesurait une vingtaine de centimètres. Les fenêtres interptérygoïdiennes indiquent son appartenance aux temnospondyles. Les scientifiques pensent que Balanerpeton est l'un des plus anciens tétrapodes à avoir vécu sur la terre ferme.

À l'arrière de la tête, l'ouverture tympanique est large, permettant une bonne audition en milieu terrestre. Balanerpeton est également caractérisé par un « stapes » fin, signe d'une vie terrestre. Le stapes doit en effet être fin et le tympan bien plus large que la fenêtre ovale pour augmenter la force des ondes sonores.

Les articulations sont solides et bien ossifiées, ce qui suggère que cet ancien temnospondyle devait passer le plus clair de son temps en milieu terrestre. Cependant, il présente également des caractéristiques d'animaux aquatiques. L'allure générale rappelle la salamandre, avec son corps allongé et son crâne plat et arrondi. il possédait une quarantaine de dents sur la mâchoire supérieure et seulement une vingtaine sur la mâchoire inférieure. Cette hétérodontie dignathique est le signe d'un animal carnivore et insectivore.

Classification

Liens externes 

 
 
  Référence Palaeozoic Fish UK : Balanerpeton woodi

Publication originale

Notes et références

Bibliographie 
 Sébastien Steyer, 2009 : La Terre avant les dinosaures.
  Michel Laurin : L'exemple de la sortie des eaux chez les vertébrés.

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Taxon fossile décrit en 1994